Edinburgh South steht für:

 einen Wahlkreis für das schottische Parlament, siehe Edinburgh Southern (Wahlkreis, Schottland)
 einen Wahlkreis für das britische Unterhaus, siehe Edinburgh South (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich)